Успе́нский сбо́рник — древнерусская пергаменная рукопись южнорусского происхождения конца XII — начала XIII века из собрания Государственного исторического музея (шифр: ГИМ, Усп. 4 перг.); своё название получила по месту обнаружения в 1840-е годы в Успенском соборе Московского Кремля.

Вводные сведения 
До 1895 года рукопись входила в состав библиотеки Успенского собора, затем вместе с другими рукописями Успенской библиотеки была передана в Синодальную библиотеку и присоединена к Синодальному собранию рукописей, вместе с которым в 1920 г. поступила в ГИМ.

Рукопись Успенского сборника имеет объём 304 листа, дошла без начала и конца; по содержанию является сборником особого состава типа Торжественника, включает в себя житийные чтения на некоторые месяцы, а также Слова преимущественно  Иоанна Златоуста на страстную и пасхальную недели.

Особая значимость Успенского сборника обусловлена тем, что среди прочих текстов в него входят древнейшие списки таких важных для русской культуры произведений, как Житие Феодосия Печерского (л. 26а - 67в) и Сказание о Борисе и Глебе (л. 8б - 18б).

Изучение рукописи 

Изучение Успенского сборника историками и филологами началось в XIX веке, и по настоящее время рукопись является одним из наиболее часто привлекаемых исследователями к рассмотрению памятников древнерусского языка. Одними из первых к рукописи обратились М. П. Погодин и О. М. Бодянский. Бодянский предложил первую аргументированную датировку рукописи:

Также О. М. Бодянский первым обратил внимание на то, что рукопись была написана двумя писцами.

Среди лингвистов XIX — начала XX вв. к материалу Успенского сборника также обращались  А. А. Шахматов, И. В. Ягич, А. И. Соболевский, П. А. Лавров, А. М. Лукьяненко. А. А. Шахматов и П. А. Лавров в 1899 г. опубликовали первые 115 листов сборника; А. И. Соболевский в 1903 г. опубликовал текст на листах 124б - 130а.

Полный текст рукописи с описанием палеографии и графики был издан в 1971 г.

Состав сборника 
Успенский сборник включает в себя тексты различного происхождения: оригинальные восточнославянские и древнеболгарские произведения, а также переводы, осуществлённые с греческого и латинского языков южными славянами. Произведения, вошедшие в сборник, в жанровом отношении делятся на две части: в первой половине (с л. 1 до 175) находятся жития святых, во второй (с л. 175 до конца) — поучения и слова.

Палеографические и кодикологические особенности 
Успенский сборник написан на пергамене хорошего качества, имеет размеры 45 см х 34 см. Текст записан уставным почерком в два столбца по 32 строки; во всей рукописи разлиновка пергамена выполнена одинаково. Первоначальный переплёт рукописи не сохранился, дошёл позднейший, выполненный в XV веке, представляющий собой доски в коже с простым тиснением.

Текст переписан двумя писцами: первый почерк обрывается на л. 46 об. в тексте Жития Феодосия, а второй заканчивает оборот этого листа и продолжает писать до конца рукописи. Устав первого писца более стройный; в его тексте используются киноварные заголовки и орнаментированные инициалы в начале произведений. Второй почерк крупнее, инициалы и заголовки отличаются от основного текста только размерами и двойной чернильной обводкой без киновари. Некоторые буквы пишутся в двух почерках с заметной разницей. В частности ѡ (оме́га) у первого писца имеет более позднее начертание с разведёнными петлями и низкой серединой, а у второго — сохраняет архаичный вид с высокой серединой .

Примечания

Литература 
 
 →
 
 →
 
 
 

Литература Древней Руси
Рукописи XII века
Древнерусская агиография
Рукописи из собраний Государственного исторического музея